Krynica est le nom de :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Krynica, village 

dans la voïvodie de Poméranie
 Krynica Morska, ville 

dans la voïvodie de Lublin
 Krynica, village du powiat de Chełm
 Krynica, village du powiat de Krasnystaw

dans la voïvodie de Podlachie
 Krynica, village du powiat de Białystok
 Krynica, village du powiat de Hajnówka 
 Krynica, village du powiat de Mońki 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Krynica-Zdrój, ville